Global Africa Aviation est une compagnie aérienne de fret basée à Harare au Zimbabwe. Elle exploitait à la fois des services de fret réguliers et affrétés à l'aide de trois avions cargos MD-11.

Histoire 

La compagnie aérienne a été fondée en 2014 et devait succéder à Avient Aviation. Elle a initialement lancé des routes de desserte en Afrique avant de s'étendre à des villes d'Europe. Elle a cessé ses activités le 19 janvier 2019.

Références 

Compagnie aérienne ayant son siège au Zimbabwe